Graeff är ett nederländskt efternamn, som burits av bland andra:

 Andries Cornelis Dirk de Graeff
 Andries de Graeff
 Cornelis de Graeff
 Dirk de Graeff

Nederländska efternamn